HWV est un sigle qui peut désigner :
 Händel-Werke-Verzeichnis, un catalogue qui recense les œuvres du compositeur Georg Friedrich Haendel.

HWV est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public situé à New York, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports